La Nationalliga 1941/42 fue la 45.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el título

Grasshopper Club Zürich campeón por la regla del gol de visitante.

Referencias 
 RSSSF

1942
Fútbol en 1941
Fútbol en 1942
Suiza en 1941
Suiza en 1942